Die CAF Champions League 2008 begann am 15. Februar 2008 mit der ersten Runde und endete am 16. November 2008 mit dem Finalrückspiel zwischen Cotonsport Garoua aus Kamerun und al Ahly Kairo aus Ägypten. Den Titel holte sich zum dritten Mal in den letzten vier Jahren Al-Ahly, das im Hinspiel zu Hause 2:0 siegte und im Rückspiel in Garoua ein 2:2 erspielte. Mit insgesamt sechs Titeln ist Al-Ahly nun alleiniger Rekordsieger der CAF Champions League.

Insgesamt nahmen 58 Mannschaften aus 54 Landesverbänden am Turnier teil.

Erste Runde 
Hinspiele vom 15. bis 17. Februar, Rückspiele vom 29. Februar bis 2. März.

|}
1  Von der CAF disqualifiziert.

Ein Freilos in der ersten Runde erhielten:

Zweite Runde 
Hinspiele vom 21. bis 23. März, Rückspiele vom 4. bis 6. April.

|}
1 Von der CAF disqualifiziert.

Achtelfinale 
Hinspiele am 26. und 27. April, Rückspiele von 9. bis 11. Mai.

|}

Viertelfinale

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale 
Hinspiele am 5. Oktober, Rückspiele am 18. Oktober

|}

Finale 
Hinspiel am 2. November, Rückspiel am 16. November

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballsaison 2008
2008